Les élections législatives de 2006  ont eu lieu le  en Lettonie pour élire la  Saeima (le Parlement letton). Elles ont opposé dans les listes électorales, 19 partis politiques. Avec un taux de participation de 62,28 % (), elles se présentent comme les moins suivies de l'histoire du pays.

Quelques incidents ont eu lieu en marge des élections dont un groupe de jeunes d'extrême droite qui interdisait l'entrée du bureau de vote aux personnes n'ayant pas la nationalité lettonne car elles peuvent voter comme toutes les personnes ayant la citoyenneté.

Résultats 

Les partis ayant eu moins de 5 % de suffrages et n'ayant pas de siège sont :
 Parti social-démocrate du travail letton 3,5 %
 Politiskā patriotiskā apvienība Dzimtene 2,09 %
 Partija Visu Latvija! 1,49 % (Le parti de toute la Lettonie)
 Jaunie demokrati 1,26 % (Les nouveaux démocrates)
 Pensionāru un senioru partija 0,79 % (Le parti des retraités et des séniors)
 Māras zeme 0,54 % (La terre de Māra)
 Eiroseptiķi 0,37 % (Eurosceptique)
 Mūsu zeme 0,23 % (Notre terre)
 Latviešu Latvija 0,19 % (La Lettonie des lettons)
 Nacionālā spēka savienība 0,13 %
 Tēvzemes savienība 0,12 % (L'association de la patrie)

La coalition gouvernementale, le Parti populaire dirigée par le premier-ministre letton Aigars Kalvītis remporte alors ces élections.

Voir aussi

Sources 
 Chiffres complets des élections:  Site du journal Diena, consacré aux élections

Legislatives lettones
2006
2006 en Lettonie
Politique en octobre 2006